Elva és un personatge de la trilogia El Llegat, de Christopher Paolini.
 Elva (família), gens romana
Tit Ebuti Elva o Tit Ebuci Elva, cònsol el 499 aC
 Luci Ebuti Elva o Luci Ebuci Elva, cònsol el 463 aC 
Postumi Ebuti Elva Cornicen o Postumi Ebuci Elva Cornicen, cònsol el 442 aC
 Marc Ebuti Elva o Marc Ebuci Elva, magistrat romà
Marc Ebuti Elva o Marc Ebuci Elva, pretor el 168 aC